Гуртяк- русская фамилия.

Известные носители 
Гуртяк, Дмитрий Александрович -  (1971-1998) советский и украинский программист.
Гуртяк, Павел Иванович (род 1920) - полевод, Герой социалистического труда